Chobham – település Nagy-Britanniában
 Chobham – páncélzat, amelyet ebben a városkában fejlesztettek ki